По новому закону о выборах принятому в декабре 2009: меняется порядок выборов депутатов и введение открытых обязательных праймериз. Предварительные президентские выборы состоялись 14 августа 2011, основные выборы назначены на 23 октября. Второй тур выборов состоится, если будет необходимость, 20 ноября 2011.

Президентские выборы 
Президент и вице-президент были избраны во втором туре выборов. Кандидаты, которые получили менее 1,5 % голосов на предварительных президентских выборах 14 августа 2011 будут исключены из списка на выборах 23 октября. Второй тур выборов 20 ноября может не состояться, если один из кандидатов наберёт 45 % голосов в первом туре, или 40 % голосов, а второй кандидат 10 % голосов.

Выборы в законодательные органы 
Все 23 провинций Аргентины и автономный город Буэнос-Айрес проведут выборы с целью выбрать новых депутатов в нижнюю палату Парламента. Каждая провинция и автономный город избирают депутатов примерно пропорционально численности их населения.

Восемь провинций (Провинция Буэнос-Айрес, Формоса, Жужуй, Ла-Риоха, Мисьонес, Сан-Хуан, Сан-Луис и Санта-Крус), должны избрать по трёх сенаторов от каждой провинции (по два от крупных партий или коалиций, по одному от мелких партий).

Провинциальные выборы 

В большинстве провинций также будут избраны губернаторы и чиновники в течение года, хотя большинство из них изберут в тот же день, когда состоятся всеобщие выборы. Одновременно пройдут выборы в муниципалитетах, а также изберут мэров некоторых городов.

На выборах губернатора провинции Буэнос-Айрес, будут участвовать: губернатор Даниэль Сиоли от партии Фронт за победу и лидер правых перонистов Франсиско де Нарваес, а в провинции Санта-Фе, действующий губернатор-социалист Гермес Биннер будет баллотироваться на пост президента страны. Кандидат от социалистов Антонио Бонфатти был избран новым губернатором провинции.

Справочная информация о кампании на пост президента 

Пять партий являются претендентами на второй тур президентских выборов:
 Фронт за победу — Правящая партия во главе с президентом Кристиной Фернандес де Киршнер, и их союзники ФЗП базируется в основном на левоцентристской Хустиалистской партии (ХП) которая поддерживает нынешнее правительство.
 Федеральный перонизм или диссидентский перонизм: центристская консервативная партия отличие от партии правительства и их союзников, эту партию поддерживает партия Предложение республике. Эта коалиция оставалась разделённой между партией Народный фронт Эдуардо Дуальде и партией Unión Popular Альберто Родригеса Саа.
 Гражданский радикальный союз: во главе с конгрессменом Рикардо Альфонсином, и их сторонниками, в их числе федеральные перонисты под предводительством Франсиско де Нарваеса.
 Прогрессивная партия Аргентины: социалистическая партия, во главе с губернатором Гермесом Биннером, и которую поддерживают мелкие партии.
 Гражданская Коалиция. Партия, во главе которой конгрессмен Элиза Каррио, была частью блока Гражданское и социальное согласие, но отделилась от него в августе 2010 года.
 Левый рабочий фронт: коалиция троцкистских партий (Социалистическая партия трудящихся, Социалистическая левая и Рабочая партия), во главе с Хорхе Альтамира

Фронт за победу 
Партия Фронт за победу (ФЗП) являющаяся частью от Хустисиалистской партии выбрала своим кандидатом действующего президента Кристину Киршнер.

Президент Кристина Фернандес де Киршнер потеряла часть своей популярности в ходе конфликта с фермерами в 2008 году и возглавляемая ею партия Фронт за победу потеряла абсолютное большинство в обеих палатах Конгресса во время выборов 2009 года Её рейтинги, улучшались в течение 2010 года. Впрочем в 2011 году избирательная кампания началась с утверждения что г-жа Киршнер наберёт около 58 % голосов избирателей. И что она, вероятно, будет переизбрана уже в первом туре.

Президент не делала заявлений о намерении переизбираться на второй срок, в течение первых месяцев 2011 года. 23 июня, однако, она объявила о своём решении баллотироваться на переизбрание на пост президента. 25 июня она представила нового министра энономики, Амадо Бодоу. Киршнер одержала убедительную победу в праймериз 14 августа, получив чуть более 50 % и опередила занявшего второе место (Альфонсина) почти на 38 %, она выиграла во всех провинциях, кроме провинции Сан-Луис (где победил Родригес Саа), а также победила в типично анти-перонистском и анти-Киршнеровском городе Буэнос-Айрес.

Федеральные перонисты 
Право-центрисская партия Федеральный Перонизм избрала своим кандидатом бывшего президента Эдуардо Дуальде, который заявил о намерении участвовать в президентских выборах в декабре 2009 года.

Губернатор провинции Сан-Луис Альберто Родригес Саа и также бывший губернатор провинции Буэнос-Айрес Фелипе Сола также заявили о своём намерении баллотироваться на пост президента. Фелипе Сола увеличил свой потенциал , 16 мая заключив союз с консервативной республиканской партией Предложение республике (PRO). В то же время Дуальде и идущий за ним с небольшим отставанием Родригес Саа остаются фаворитами на выдвижение от своей партии..

Партия выбрала Дуальде своим официальным кандидатом 9 июня выдвижения. Родригес Саа, в свою очередь решил выдвигаться на выборы самостоятельно и объединился с бывшим губернатором провинции Санта-Фе Хосе Мария Верне в качестве вице-президента.

Гражданский радикальный союз 
Лево-центрисская партия Гражданский радикальный союз провела праймериз 28 апреля. Кандидатом партии был избран Рикардо Альфонсин, сын бывшего президента Рауля Альфонсина, в качестве вице-президента был избран лидер партии Эрнесто Санс;Санс был избран кандидатом на пост вице-президента 28 апреля. Вице-президент Хулио Кобос, заявил о своём намерении баллотироваться только в августе, во время праймериз, несмотря на то что кандидат партии на выборах был избран в апреле.

Партии ГРС и Социалистическая партия Аргентины вошли в избирательный блок в мае 2011, который возглавили Альфонсин и губернатор провинции Санта-Фе Гермес Биннер участвовали в августе в предварительных президентских выборах. Альфонсин в союзе с кандидатом перонистов Франсиско де Нарваесом губернатором провинции Буэнос-Айрес, Де Нарваес баллотировался на пост губернатора с одобрения Альфонсина в обмен на свою поддержку Альфонсина в кампании по выборам президента Аргентины.

Социалисты 
Кандидатуру Биннера на пост губернатора штата Буэнос-Айрес, одобрила лидер партии GEN Маргарита Столбизер после её разрыва с Альфонсином. Она официально объявила 11 июня о своей кандидатуре от партии Прогрессивный Фронт, она выбрала сенатора провинции Кордова Норму Морандини своей напарницей на выборах. Её союз с Соланасом распался.

Гражданская коалиция 
Лидер центристской партии Гражданская Коалиция, Элиза Каррио которая изменила своё намерение отказаться от участия в президентских выборах 2011, 12 декабря 2010 года объявила о своём намерении участвовать в очередных президентских выборах.. После выборов 14 августа Каррио отказалась от своего намерения в результате разочарования результатом выборов, где она получила 3 % голосов.

Другие кандидаты 
Первичные выборы 14 августа отбросили кандидатов: Серджио Пасторе, Хосе Боначчи, Алкиру Аргумедо — не достигших необходимых 1,5 % голосов, для участия во всеобщих выборах.

Кандидаты

Результаты предварительных выборов 14 августа 
 Президента состоялись 14 августа.

Данные опросов 
Многочисленные консалтинговые фирмы проводили социологически опросые в течение всей кампании, в которой респонденты выбирали из числа объявленных или потенциальныхкандидатов первого тура выборов.
 * Withdrew

Примечания

Ссылки 
 National Electoral Direction — Ministry of Interior of Argentina
 Argentina Elections 
 Andy Tow’s Argentina Electoral Atlas

Аргентина
Выборы в Аргентине
2011 год в Аргентине